Чемпионат Люксембурга по футболу 2014/2015 — 101-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 1 августа 2014 года по 23 мая 2015 года, приняли участие 14 клубов. Чемпионский титул не смог защитить клуб «Ф91 Дюделанж».

Клубы-участники

Турнирная таблица 

Источник: soccerway.com

Результаты матчей 
{| class="wikitable"
|- align=center
!Дома / На выезде1
!ВИК
!ВИЛ
!ГРЕ
!ДИФ
!ДЮД
!ЖКа
!ЖЭш
!КЭР
!МОН
!ПРО
!РЮМ
!ФОЛ
!ХОС
!ЭТЦ
|-align=center
|align=right|Виктория Роспорт

|-align=center
|align=right|Вильц

|-align=center
|align=right|Гревенмахер

|- align=center
|align=right|Дифферданж 03

|-align=center
|align=right|Ф91 Дюделанж

|-align=center
|align=right|Женесс Канах

|-align=center
|align=right|Женесс Эш

|-align=center
|align=right|Кэрьенг

|-align=center
|align=right|Мондорф-ле-Бен

|-align=center
|align=right|Прогресс Нидеркорн

|-align=center
|align=right|Рюмеланж

|-align=center
|align=right|Фола

|-align=center
|align=right|Хостерт

|-align=center
|align=right|Этцелла

|-

Потуровая турнирная таблица 

Источник: kicker.de

См. также 
Кубок Люксембурга по футболу 2014/2015

2014/2015
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2014 году
Спорт в Люксембурге в 2015 году
Футбол в Европе в 2014 году
Футбол в Европе в 2015 году